Goodyear liga 2004./05. je bilo četvrto izdanje Jadranske lige u košarci. Sudjelovalo je 16 klubova iz četiri države, a prvak je postala momčad Hemofarm iz Vršca.

Sudionici 
  Bosna ASA BHT, Sarajevo
  Široki Hercegtisak, Široki Brijeg
  Split Croatia osiguranje, Split
  Šibenka Dalmare, Šibenik
  Zadar, Zadar
  Cibona VIP, Zagreb
  Zagreb, Zagreb
  Helios, Domžale
  Pivovarna Laško, Laško
  Geoplin Slovan, Ljubljana
  Union Olimpija, Ljubljana
  Budućnost, Podgorica
  Crvena zvezda, Beograd
  Partizan Pivara MB, Beograd
  Reflex, Beograd
  Hemofarm, Vršac

Rezultati

Ljestvica

Doigravanje 
Final Eight turnir igran u Beogradu (29. travanj - 1. svibanj 2005.)

Izvori 
 ABA liga, arhiv sezona
 kosarka.org, statistički centar 

2004-05